

1ª Ronda

Fase Final

Enlaces externos 
 http://todor66.com/handball/Euro_Cups/Men_CC_1959.html

Liga de Campeones de la EHF